Magliulo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Magliulo (* 1953), italienischer Theaterautor und -regisseur
 Giorgio Magliulo (* 1958), italienischer Filmschaffender